Кубок Европы по пляжному футболу 2007 — Девятый розыгрыш кубка Европы по пляжному футболу. Розыгрыш прошёл в Таррагоне с 3 мая по 5 мая 2007 года. В турнире приняли участие восемь сборных. Впервые победу в этом турнире одержала сборная команда Украины.

Участники 
  Греция
  Испания
  Италия
  Польша
  Португалия
  Украина
  Франция
  Швейцария

Результаты

1/4 финала

Матчи за 5 — 8 места

1/2 финала

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение команд

Ссылки 
 RSSSF Архив

2007
Спорт в Таррагоне
Международные спортивные соревнования в Испании
Спорт в Испании в 2007 году
Май 2007 года